Het ATP-toernooi van Marseille 2021 (met de officiële naam Open 13) werd van 8 tot en met 14 maart 2021 gehouden op de overdekte hardcourtbanen van het Palais des Sports de Marseille.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Marseille
ATP-toernooi van Marseille